Carl Christensen peut faire référence à :
Carl Christian Anton Christensen (1831-1912), peintre danois naturalisé américain ;
Carl Frederik Albert Christensen (1872-1942), botaniste danois ;
  (né en 1956), joueur de football américain ;
 Carl Christensen, ingénieur canadien, élu en 1993 aux Fellows de l'ICI.

Voir aussi 
Jens-Carl Kristensen ou Christensen (né en 1933), joueur de football danois.